Love Letter – The Blue Hearts-dal
Love Letter – televíziós sorozat
Love Letter – Ócuka Ai-album